Hilsdorf ist der Familienname von:

Dietrich Hilsdorf (* 1948), deutscher Regisseur
Hanna Hilsdorf (* 1993), deutsche Schauspielerin
Hans Hilsdorf (1930–1999), deutscher Dirigent, Komponist und Chorleiter (Sing-Akademie zu Berlin)
Hubert K. Hilsdorf (1930–2010), deutscher Bauingenieur
Jacob Hilsdorf (1872–1916), deutscher Fotograf
Johann Baptist Hilsdorf, deutscher Fotograf und Vater von Theodor und Jacob
Theodor Hilsdorf (1868–1944),  deutscher Fotograf